Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2019/20 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die österreichische Schachbundesliga der Frauen 2019/20 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 
Die beteiligten Vereine durften maximal 10 Spielerinnen sowie zusätzlich zwei Jugendspielerinnen melden. Insgesamt nahmen sieben Vereine dieses Recht in Anspruch, von diesen meldeten fünf je zwei zusätzliche Jugendliche, zwei je eine. Mit der Spielgemeinschaft Steyr, die nur neun Spielerinnen meldete, und ASVÖ Wulkaprodersdorf, die nur acht Spielerinnen meldeten, schöpften zwei Vereine das Kontingent nicht aus. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Während der SK Advisory Invest Baden und der SK Dornbirn mit je fünf eingesetzten Spielerinnen auskamen, spielten beim SK DolomitenBank Lienz neun Spielerinnen mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 65 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 21 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spielerin war Teja Vidic (Baden) mit 6 Punkten aus 6 Partien, je 5 Punkte aus 6 Partien erreichten Regina Theissl-Pokorná, Joanna Worek (beide Pamhagen) und Tea Gueci (Schach ohne Grenzen). Neben Vidic erzielten mit Christin Anker (Schach ohne Grenzen), Julia Krassnitzer (Steyr) und Wu Min (Mayrhofen/Zell/Zillertal) drei weitere Spielerinnen 100 %, von diesen spielte Anker vier Partien, Krassnitzer und Wu Min je eine.

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019); IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2019
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens fünf Partien
 grau hinterlegte Spielerinnen kamen nicht zum Einsatz

SK Advisory Invest Baden

ASVÖ Pamhagen

Schach ohne Grenzen

SG Steyr

ASVÖ Wulkaprodersdorf

Mayrhofen/SK Zell/Zillertal

SV Grafik-Druck Knapp St. Veit an der Glan

SV Kärntner Stub'n Rapid Feffernitz

SK Dornbirn

SK DolomitenBank Lienz

Anmerkungen 
 Sarah Papp hieß bis zur Saison 2018/19 Sarah Hoolt.
 Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison nach 6 von 9 Runden abgebrochen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Aufstellungen und Ergebnisse bei chess-results.com

Liste (Schach)
Schach (Österreich)
Schach 2019
Schach 2020